El interdenominacionalismo es un movimiento  cristiano evangélico de cooperación entre varias denominaciones cristianas.

Historia 
El movimiento tiene sus orígenes en la fundación de la Sociedad Misionera de Londres, una sociedad misionera evangélica, en 1795 por varias denominaciones evangélicas que tenían una visión interdenominacional de la  misión.  Se desarrolló con la fundación de la Alianza Evangélica en 1846 en Londres, Inglaterra por 52 denominaciones evangélicas.  Varias otras organizaciones evangélicas también han contribuido al movimiento interdenominacional.   En los estudios bíblicos, allí fue la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos en 1947. En la ayuda humanitaria cristiana, World Vision International en 1950. También se ha tenido el surgimiento de varios colegios bíblicos interdenominacionales. En 1951, la Alianza Evangélica Mundial "(Fraternidad Evangélica Mundial)" fue fundada por líderes evangélicos de 21 países en la primera asamblea general en Woudschoten (Zeist) en Holanda.

Referencias 

Movimiento evangélico